Shed ( „Schuppen“, „Verschlag“) steht für:
 eine Dachform, siehe Sheddach
 eine Einheit des Wirkungsquerschnitts, siehe Barn
 eine gasdichte Kammer (sealed housing for evaporative determination), siehe Kraftstoffverdunstungsanlage
 einen Betrieb der Bandwirker, der in der Regel ein Sheddach besaß
 ein Pseudonym des deutschen Musikers René Pawlowitz (* 1975)
 Shed (Band), französische Electropop-Band

Siehe auch:
 Sched
 Shad
 Shedd
 Sheth
 The Shed